Межконтинентальный кубок по футболу 2000 — футбольный матч, сыгранный 27 ноября 2000 года между клубами «Реал Мадрид», победителем Лиги чемпионов УЕФА, и «Бока Хуниорс», победителем Кубка Либертадорес, на нейтральном поле, Олимпийском стадионе в Токио в присутствии 52 511 зрителей. Игроком матча был признан Мартин Палермо.

Статистика матча

Примечания

Ссылки 
 FIFA Article 

2000 год в футболе
Спорт в Японии в 2000 году
Международные спортивные соревнования в Токио
События 27 ноября
Ноябрь 2000 года
Международные соревнования по футболу в Японии